Buber kan syfta på:
 Margarete Buber-Neumann
 Martin Buber
 Salomon Buber